On the Border est un film muet américain réalisé par Francis Boggs sorti en 1909 ;
 On the Border est un film muet américain réalisé par Wallace Reid sorti en 1913 ;
 On the Border est un film américain réalisé par William C. McGann sorti en 1930 ;
 On the Border est un album du groupe de rock américain Eagles sorti en 1974.